Aratos ou Aratus est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Aratos, frère d'Alcibiade () ;
 Aratos de Sicyone, général de la ligue achéenne () ;
 Aratos de Soles, poète et astronome grec () ;
 Aratus, cratère lunaire ;
 Aratus, genre de crabes.